Wyner ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Wyner (1939–1997), US-amerikanischer Informationstheoretiker
 George Wyner (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Susan Davenny-Wyner (* 1943), US-amerikanische Sängerin (Sopran) 
 Tom Wyner (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Synchronsprecher 
 Yehudi Wyner (* 1929), US-amerikanischer Komponist 

Wyner ist der Name folgender Unternehmen:

 Wyner, Huber & Reich, österreichisch-ungarischer Automobilhersteller